Osorio kan som auktorsförkortning betyda:

 Héctor S. Osorio
 Hector S. Osorio

Robotskapade auktorsförkortningar